Jiří Vykoukal (* 11. března 1971 Olomouc) je český hokejový trenér a bývalý hokejový obránce.

Hráčská kariéra 
Jiří Vykoukal zahájil svou profesionální kariéru v nižších severoamerických soutěžích. Po návratu do Evropy hrál kromě pražské Sparty také v týmech švédské a finské ligy. V letech 1996 a 1999 se s českou reprezentací mistrem světa. Hráčskou kariéru ukončil v roce 2012.

Od roku 2014 je sportovním manažerem týmu LHK Jestřábi Prostějov. Zpočátku byl také asistentem trenéra tohoto mužstva, v roce 2017 se stal hlavním trenérem. V této funkci působil do října 2019.

Na jaře 2020 odehrál za Prostějov dva prvoligové zápasy.

Ocenění a úspěchy 
 1988 MEJ - All-Star Tým
 1988 MEJ - Nejlepší obránce
 1990 ČSHL - Nejlepší nováček
 1994 ČHL - Nejlepší obránce
 1994 ČHL - Nejlepší nahrávač mezi obránci
 1996 ČHL - Nejlepší statistika +/−
 2004 SM-l - Nejlepší nahrávač mezi obránci
 2004 SM-l - Nejlepší nahrávač v playoff mezi obránci
 2007 ČHL - Nejlepší nahrávač mezi obránci
 2007 ČHL - Nejproduktivnější obránce

Klubová statistika 

|-
|1986-87||TJ DS Olomouc||1. ČSHL||—||0||—||—||—||—||—||—||—||—
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1987-88||TJ DS Olomouc||1. ČSHL||—||2||—||—||—||—||—||—||—||—
|-
|1988-89||TJ DS Olomouc||1. ČSHL||31||10||7||17||—||—||—||—||—||—
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1989-90||TJ Sparta ČKD Praha||ČSHL||47||5||13||18||28||—||—||—||—||—
|-
|1990-91||Baltimore Skipjacks||AHL||60||4||22||26||41||—||—||—||—||—
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1991-92||Baltimore Skipjacks||AHL||56||1||21||22||47||—||—||—||—||—
|-
|1991-92||Hampton Roads Admirals||ECHL||9||3||9||12||12||—||—||—||—||—
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1992-93||Baltimore Skipjacks||AHL||13||3||7||10||12||—||—||—||—||—
|-
|1992-93||Hampton Roads Admirals||ECHL||3||1||6||7||0||—||—||—||—||—
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1992-93||HC Sparta Praha||ČHL||9||2||4||6||10||13||4||2||6||6
|-
|1993-94||HC Sparta Praha||ČHL||44||6||24||30||32||6||1||5||6||26
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1994-95||MoDo Hockey||SEL||40||7||6||13||36||—||—||—||—||—
|-
|1995-96||HC Sparta Praha||ČHL||40||8||22||30||48||11||4||9||13||0
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1996-97||HC Sparta Praha||ČHL||45||5||22||27||22||10||0||3||3||4
|-
|1997-98||HC Sparta Praha||ČHL||37||6||20||26||32||11||2||10||12||2
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1998-99||Espoo Blues||SM-l||46||6||15||21||32||4||0||2||2||18
|-
|1999-00||Espoo Blues||SM-l||52||9||26||35||28||4||3||1||4||8
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2000-01||Espoo Blues||SM-l||31||7||13||20||24||—||—||—||—||—
|-
|2001-02||Espoo Blues||SM-l||41||9||15||24||34||3||1||0||1||0
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2002-03||Espoo Blues||SM-l||54||13||25||38||48||7||0||1||1||2
|-
|2003-04||TPS Turku||SM-l||49||5||26||31||20||13||0||5||5||2
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2004-05||TPS Turku||SM-l||36||3||11||14||34||6||2||1||3||16
|-
|2005-06||HC Sparta Praha||ČHL||24||0||9||9||26||15||1||3||4||6
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2006-07||HC Sparta Praha||ČHL||47||9||18||27||66||16||0||7||7||36
|-
|2007-08||HC Sparta Praha||ČHL||49||3||13||16||72||4||1||1||2||10
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2008-09||HC Sparta Praha||ČHL||36||5||19||24||52||11||3||8||11||20
|-
|2009-10||HC Sparta Praha||ČHL||43||6||22||28||38||7||0||3||3||0
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2010-11||HC Sparta Praha||ČHL||37||0||17||17||22||—||—||—||—||—
|-
|2010-11||HC Mountfield||ČHL||6||0||3||3||6||6||0||2||2||4
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2011-12||HC Plzeň 1929||ČHL||26||3||5||8||14||12||1||6||7||16
|-
|2019-20||LHK Jestřábi Prostějov||1. ČHL||2||0||1||1||2||—||—||—||—||—
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v AHL
!129!!8!!50!!58!!100!!—!!—!!—!!—!!—
|}

Reprezentace 

|-
|1989||Československo 20||MSJ||7||0||2||2||16
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1990||Československo 20||MSJ||7||0||6||6||4
|-
|1994||Česko||OH||8||1||3||4||4
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1995||Česko||MS||8||2||1||3||4
|-
|1996||Česko||SP||1||0||0||0||2
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1996||Česko||MS||8||0||1||1||0
|-
|1997||Česko||MS||8||1||1||2||8
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1998||Česko||MS||9||1||1||2||4
|-
|1999||Česko||MS||8||0||1||1||8
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
!50!!5!!8!!13!!30
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 
 

Narození 11. března
Narození v roce 1971
Narození v Olomouci
Žijící lidé
Čeští hokejoví obránci
Čeští hokejoví reprezentanti
Čeští trenéři ledního hokeje
Čeští olympionici
Hokejisté československé hokejové ligy
Hokejisté American Hockey League
Hokejisté Svenska hockeyligan
Hokejisté East Coast Hockey League
Hokejisté SM-liigy
Mistři světa v ledním hokeji
Vítězové české hokejové extraligy
Muži
Hráči draftovaní Washingtonem Capitals